La competició individual femenina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atlanta de 1996. La competició es realitzà al Stone Mountain Tennis Center de Stone Mountain sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 35 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Monica Seles 
  Conchita Martínez 
  Arantxa Sánchez Vicario 
  Iva Majoli 
  Anke Huber 
  Jana Novotná 
  Mary Joe Fernandez 
  Kimiko Date 

  Lindsay Davenport 
  Magdalena Maleeva 
  Brenda Schultz-McCarthy 
  Mary Pierce 
  Gabriela Sabatini 
  Amanda Coetzer 
  Martina Hingis 
  Karina Habšudová

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual femení a Atlanta 1996  a ITF 
 Quadre individual femení a Atlanta 1996  a sports-reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines